Сан Антонио дел Кармен има више значења:

 Сан Антонио дел Кармен (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио дел Кармен (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику